Kruispunt (verkeer), kruispunt van verschillende wegen
 Kruispunt (televisieprogramma), televisieprogramma van de KRO/RKK
 Kruispunt (tijdschrift), literair tijdschrift in Brugge gepubliceerd

Zie ook
Gelijkvloerse kruising
Ongelijkvloerse kruising
Kruisen (passeren van een tegenligger)
Snijden en kruisen van lijnen in de meetkunde